Иксотитла има више значења:

 Иксотитла (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Иксотитла (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику